Geras ist:

 Geras, eine Stadt in Niederösterreich
 Geras (Mythologie), die Personifikation des hohen Alters in der griechischen Mythologie 
 Titularbistum Geras, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Geras (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Geras ist der Familienname folgender Personen:

 Norman Geras († 2013), britisch-simbabwischer Autor